Родольфо Ренье (, 11 августа 1857, Тревизо — 8 января 1915, Турин) — итальянский филолог, лингвист, прозаик, редактор и литературный критик. Педагог. Медиевист.

Биография 
Происходил из древнего венецианского рода патрициев.

Обучался в Болонском университете у Д. Кардуччи, в университете Турина. В 1879 г. окончил Флорентийский университет. Ученик А. Бартоли.

С 1882 по 1914 г. преподавал романскую филологию в университете Турина.

Одним из самых выдающихся представителей исторического метода филологических исследований в Италии.

По воспоминаниям П. Тольятти :
Родольфо Ренье, читавший лекции, хотя это были последние годы его педагогической деятельности, — «колосс филологического исследования», воспитавший не в одном поколении молодёжи научную добросовестность, тщательность и точность в исследовании и, следовательно, искренность и серьёзность.

В 1883 году вместе с Артуро Графом и Франческо Новати он основал и был редактором толстого журнала «Giornale storico della letteratura italiana», освещавшего вопросы истории итальянской литературы. В 1904 году основал вместе с Франческо Новати журнал «Studi medievali».

Автор более 50 опубликованных эссе и почти 300 литературно-исторических обзоров.

В 1906 году Туринская академия наук выдвинула Р. Ренье номинантом на Нобелевскую премию по литературе.

Избранные произведения 
 Il tipo estetico della donna nel Medio Evo, Ancona, 1885.
 Isabella d’Este Gonzaga, Roma, 1888.
 Mantova e Urbino (con A. Luzio), Torino / Roma, 1893.
 La cultura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga (con A. Luzio), Torino, 1903.
 Svaghi critici, Bari, 1910.

Ссылки 
  Renier, Rodolfo.

Итальянские писатели XIX века
Педагоги Италии
Историки литературы Италии
Лингвисты Италии
Медиевисты
Редакторы Италии
Филологи Италии
Выпускники Флорентийского университета
Преподаватели Туринского университета
Родившиеся в Тревизо